Reichspost steht für:
 Reichspost, Postorganisation im Deutschen Reich, 1871–1945; Artikel behandelt die Zeit bis 1919
 Deutsche Postgeschichte 1919–1945 – behandelt die Reichspost in der Weimarer Republik und dem nationalsozialistischen Deutschland
 Kaiserliche Reichspost, Postunternehmen im Heiligen Römischen Reich, 1650–1806
 Reichspost (Zeitung), katholische österreichische Zeitung, 1894–1938